Frette est un nom commun ayant plusieurs significations :
 Frette, un dispositif mécanique.
 Frette, petite barrette, souvent métallique, placée en travers du manche de certains instruments de musique à cordes.
 Frette, pièce de l’écu formée de baguettes entrecroisées moitié dans le sens de la bande, moitié dans le sens de la barre.
 Frette, ornement formé de demi-baguettes dessinant sur une surface plane des lignes brisées qui se coupent.

Voir aussi
 
 Frettes